El Pedregal, O Pedregal o Pedregal pueden referirse a:

El Pedregal 

 El Pedregal, municipio español de la provincia de Guadalajara, Castilla-La Mancha.
 El Pedregal (Aller), localidad española del municipio de Aller, Asturias.
 El Pedregal (Arequipa), localidad peruana de la provincia de Cayllama.
 El Pedregal (Argentina), localidad argentina de la provincia de Mendoza.
 El Pedregal (Atacama), localidad chilena, de la provincia del Huasco.
 El Pedregal (Carreño), localidad española del municipio de Carreño, Asturias.
 El Pedregal (Costa Rica), sitio arqueológico costarricense de la provincia de Guanacaste.
 El Pedregal (Hidalgo), localidad mexicana del municipio de Atotonilco de Tula, estado de Hidalgo.
 El Pedregal (Las Palmas), localidad española del municipio de Valsequillo de Gran Canaria, provincia de Las Palmas, Canarias.
 El Pedregal (Madrid), localidad española del municipio de Bustarviejo, provincia de Madrid.
 El Pedregal (Santa Cruz de Tenerife), localidad española del municipio de Los Llanos de Aridane, provincia de Santa Cruz de Tenerife, Canarias.
 El Pedregal (Tineo), parroquia española del municipio de Tineo en Asturias.
 El Pedregal (Valencia), localidad española del municipio de Picasent, provincia de Valencia, Valencia.

O Pedregal 

 O Pedregal (Ames), aldea española de la parroquia de Ortoño, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
 O Pedregal (Moeche), despoblado español de la parroquia de Labacengos, del municipio de Moeche, provincia de La Coruña, Galicia.
 O Pedregal (Pontevedra), localidad española del municipio de La Estrada, provincia de Pontevedra, Galicia.
 O Pedregal (Ribadeo), localidad española del municipio de Ribadeo, provincia de Lugo, Galicia.
 O Pedregal (Trabada), localidad española del municipio de Trabada, provincia de Lugo, Galicia.
 O Pedregal (Vivero), localidad española del municipio de Vivero, provincia de Lugo, Galicia.

Pedregal 

 Pedregal (Boquerón), localidad del distrito de Boquerón, provincia de Chiriquí, Panamá.
 Pedregal (Covelo), localidad española de la parroquia de Covelo, municipio de Covelo, provincia de Pontevedra, Galicia.
 Pedregal (David), localidad panameña del distrito de David, provincia de Chiriquí.
 Pedregal (Falcón), localidad venezolana del estado Falcón.
 Pedregal (Forcadela), localidad de la parroquia de Forcadela, municipio de Tomiño, provincia de Pontevedra, Galicia.
 Pedregal (Goá), localidad española de la parroquia de Goá, del municipio de Cospeito, provincia de Lugo, Galicia.
 Pedregal (Icod de los Vinos), localidad española del municipio de Icod de los Vinos, provincia de Santa Cruz de Tenerife, Canarias.
 Pedregal (Las Omañas), localidad española del municipio de Las Omañas, provincia de León, Castilla y León.
 Pedregal (Panamá), localidad panameña de la provincia de Panamá, Panamá.
 Pedregal (Teror), localidad española del municipio de Teror, provincia de Las Palmas, Canarias.
 Pedregal de Santo Domingo, barrio mexicano de la ciudad de México.

Otros 

 Anchuela del Pedregal, localidad española del municipio de Molina de Aragón, provincia de Guadalajara, Castilla-La Mancha.
 Anquela del Pedregal, municipio español de la provincia de Guadalajara, Castilla-La Mancha.
 Hoya del Pedregal, localidad española del municipio de Santa María de Guía de Gran Canaria, provincia de Las Palmas, Canarias.
 Jardines del Pedregal, barrio mexicano de la ciudad de México.
 Vilanova do Pedregal, localidad  española del municipio de Cervantes, provincia de Lugo, Galicia.